«Одиссе́я» (от ) — многозначное имя собственное; также, метафора длительного путешествия с приключениями, обычно под словом "одиссея" подразумевается что это путешествие происходит не по желанию путешественника и что в конце путешествия путешественник возвращается домой.

 «Одиссея» — древнегреческая поэма, приписываемая поэту Гомеру.
 «Одиссея» — новогреческая поэма Никоса Казандзакиса, продолжение гомеровской «Одиссеи».
 «Одиссея» — двухсерийный телефильм Андрея Кончаловского, снятый в США.
 «Одиссея» — французский биографический приключенческий кинофильм Жерома Салля о жизни семьи и команды Жака-Ива Кусто.
 «Одиссея» — исторический телесериал 1968 года, производство Италия — Франция — ФРГ.
 «Одиссея» — детский канадский приключенческий телесериал (1992—1995).
 «Одиссея 5» — канадский научно-фантастический телесериал.
 «Одиссея Гомера» — третья серия первого сезона американского мультипликационного сериала «Симпсоны».
 «Одиссея 1989» («Умняк») — российский фильм 2003 года режиссёра Ильи Хотиненко.
 «Одиссея» — 12-серийный историко-приключенческий телесериал (2013).
 «Одиссея» — игра по мотивам «Одиссеи» Гомера.

См. также 
 Одиссей (значения)
 Космическая одиссея
 Одиссея капитана Блада (значения)